Zenon est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Zenon est membre de l'équipe d'Homura. Comme ce dernier, il veut se débarrasser du paradis céleste à cause de ce que les dieux ont fait subir à sa famille.

Histoire personnelle 
Zenon était au paradis céleste jusqu'à ce qu'il décide de partir sur terre afin de suivre Mirei, une humaine de laquelle il est tombé amoureux. Un jour, alors que les dieux l'avait convoqué afin de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur et lui signifier son exil (en effet l'union entre les dieux et les êtres humains est très mal vue par les dieux du paradis céleste), il découvre en rentrant sa femme et son fils assassinés.

Ce qu'il ignorait, en effet c'est que, pendant que son exil était prononcé, Soeî (le yōkai qui était
censé s'occuper d'eux et qu'il avait engagé pour que sa femme puisse se dédier pleinement à l'éducation de leur petit garçon) les avaient assassinés à la suite du refus de Mirei d'avoir des relations sexuelles avec lui. Zenon obtient finalement la tête de Soeî dans l'épisode 29 de l'anime.

Personnage de Saiyuki